Instrumenty klawiszowe – instrumenty muzyczne pochodzące z różnych grup: strunowych, dętych, samobrzmiących, elektrycznych i elektronicznych mających jedną wspólną cechę posiadania klawiatury (zazwyczaj w stroju równomiernie temperowanym).

Do tej licznej grupy zalicza się (m.in.):
 chordofony (strunowe)
 młoteczkowe:
 fortepian
 pianino
 szarpane:
 klawesyn

 aerofony (dęte)
 organy

 idiofony (samobrzmiące)
 uderzane:
 czelesta
 dęte:
 akordeon
 fisharmonia
 melodyka

 elektrofony
 elektromechaniczne:
 organy Hammonda
 melotron
 Fender Rhodes
 elektroniczne:
 syntezator
 keyboard
 pianino elektroniczne
 pianino cyfrowe
sampler
klawiatura sterująca
stacja robocza

Zobacz też 
 Klawikord

Bibliografia